Житни трг означава више тргова у градовима Војводине, као некадашњих места за трговину житом на отвореном:
 Житни трг у Зрењанину
 Житни трг у Новом Саду, некадапшти трг где је данас насеље Роткварија
 Житни трг или Трг Житна Пијаца у Сремској Митровици